Vamos Dançar (álbum), de Claudinho & Buchecha
Vamos Dançar? (1937), com Ginger Rogers e Fred Astaire
Shall We Dance? (2004), com Richard Gere e Jennifer Lopez, exibido em Portugal como Vamos Dançar?

Desambiguação